Het ATP-toernooi van Miami 1995 (met de officiële naam Lipton Championships 1995) werd gespeeld van 17 tot en met 26 maart 1995. Er werd gespeeld op hardcourtbanen van het Tennis Center at Crandon Parkin in de Amerikaanse stad Key Biscayne.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Onderste helft

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Dubbelspel

Geplaatste teams

Finales

Bovenste helft

Deel 1

Deel 2

Onderste helft

Deel 3

Deel 4

Externe links 
  Officiële website
 Enkel schema
 Dubbel schema

Miami
ATP-toernooi van Miami